Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1937 werd op 13 en 14 februari in het Frogner Stadion te Oslo gehouden.

Titelhouder was de afwezige Ivar Ballangrud, die in het Eisstadion in Davos wereldkampioen was geworden. Michael Staksrud won zijn derde titel.

Eindklassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1937
Langebaanschaatsen in 1937
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1937